Ше́пард () — поширене англійське прізвище.

Особи 
 Алан Шепард — американський астронавт; перший американець, що виконав суборбітальний космічний політ
 Вонда Шепард (1963—) — американська поп-рок співачка
 Девід Шепард — продюсер деяких фільмів з Чарлі Чапліном
 Девід Х. Шепард, криптоаналітик з агентства безпеки збройних сил Сполучених Штатів, чия компанія випустила перші у світі комерційні системи оптичного розпізнавання символів
 Декс Шепард (1975—) — американський актор, комік, письменник
 Джек Шеппард — відомий розбійник початку XVIII ст., герой англійських пісень і балад
 Джон Шеппард (бл. 1515–1558) — англійський композитор
 Ернест Говард Шепард (1879–1976) — англійський ілюстратор: карикатурист журналу «Панч», ілюстратор Вінні Пуха
 Ештон Шепард (1986—) — американська співачка й автор пісень.
 Лусіус Шепард (1947—) — американський письменник-фантаст
 Майкл Шепард — один з літературних псевдонімів Роберта Ладлама
 Марк Шепард — англійський актор і музикант, відомий за роллю демона Кроулі у серіалі Надприродне
 Мелвін Шепард (1883–1942) — американський бігун, 4-разовий олімпійський чемпіон
 Мері Шепард (1909–2000) — англійська художниця, ілюстратор книг про Мері Поппінс.
 Метью Шепард — американський студент, вбивство якого на ґрунті ненависті до гомосексуалів стало символом боротьби з гомофобією
 Річард Шепард (1965—) — американський режисер і сценарист
 Роджер Шепард (1929—) — американський науковець, описав звукову ілюзію «тон Шепарда»
 Сем Шепард (1943—2017) — американський сценарист, актор і режисер
 Скотт Шеппард (1977—) — астроном інституту Карнегі, першовідкривач багатьох малих супутників Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна
 Томас Шепард (XVII ст.) — мореплавець, наніс на карту острів Бусс

Персонажі 
 Дерек Шепард — один з головних героїв телесеріалу «Анатомія Грей»
 Джек Шепард — один з героїв серіалу «Загублені»
 Джон Шеппард — один з головних героїв телесеріалу «Зоряна брама: Атлантида»
 Едріан Шепард — один з персонажів серії комп'ютерних ігор Half-Life
 Генерал-лейтенант Шепард — головний антагоніст гри Call of Duty: Modern Warfare 2
 Коммандер Шепард — головний герой серії відеоігор Mass Effect

Див. також 
Шеперд (від.  — «пастух»)

 Алан Шеперд (1935–2007) — британський гонщик, переможець Мото Гран-Прі США
 Сібілл Шеперд (1950—) — американська кіноактриса, співачка, фотомодель
 Чарльз Шеперд (1887–1968) — уельський хокеїст на траві, медаліст літніх Олімпійських ігор 1908